Nabokow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Wiktorowitsch Nabokow (* 1975), russisch-kasachischer Eishockeytorwart
 Nicolas Nabokov (1903–1978), US-amerikanischer Komponist
 Véra Nabokov (1902–1991), russisch-US-amerikanische Lektorin, Übersetzerin, Sekretärin und Ehefrau von Vladimir Nabokov
 Vladimir Nabokov (1899–1977), russisch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Wladimir Dmitrijewitsch Nabokow (1870–1922), russischer Jurist, Journalist und Politiker